Sabırlı (Alaplı), een dorp in het Turkse district Alaplı
 Sabırlı (Ergani), een dorp in het Turkse district Ergani
 Sabırlı (İliç), een dorp in het Turkse district İliç
 Sabırlı (Kaynarca), een dorp in het Turkse district Kaynarca